Brooks County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Brooks County (Georgia)
 Brooks County (Texas)